Тимохин — русская фамилия.

Известные носители 
 Тимохин, Виктор Васильевич (род. 1931) — советский футболист.
 Тимохин, Владимир Ильич (1929—1999) — советский и украинский певец (лирический тенор).
 Тимохин, Герман Михайлович (род. 1937) — российский инженер, директор института «Ленгипротрансмост», дважды лауреат Премии Совета Министров СССР.
 Тимохин, Гурий Николаевич (1922—1996) — Герой Советского Союза.
 
 Тимохин, Иван Георгиевич (1927—2015) — советский государственный деятель, председатель Орловского горисполкома (1974—1986).
 Тимохин, Николай Николаевич — казахстанский поэт, прозаик, литературный критик, журналист и публицист. 
 Тимохин, Ринат Игоревич (род. 1988) — российский футболист.
 Тимохин, Фёдор Сергеевич  (1931—2007) — советский и российский инженер-конструктор.

См. также 
 Тимохино
 Тимотин